Tarvaia är ett släkte av rundmaskar. Tarvaia ingår i familjen Axonolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Tarvaia